

Mesure 
 Acre, unité de mesure de superficie.

Géographie 

 Acre, État du Brésil ;
 République d'Acre, république éphémère (1900) dans l'actuel état brésilien d'Acre ;
 Acre, anciennement Saint-Jean-d’Acre, ville d'Israël ;
 Acre, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui rattachée à Saint-Laurent-de-Condel ;
 Río Acre, rivière du Pérou et du Brésil.

Histoire 
 Guerre de l'Acre (1899-1903), conflit opposant la Bolivie au Brésil pour la possession du territoire de l'Acre
 Jeanne d'Acre, une princesse anglaise

Acronymes 
ACRE peut désigner :
 Aide à la création ou à la reprise d'entreprise, un dispositif français censé développer les créations d'entreprises ;
 Alliance des conservateurs et réformistes européens, un parti politique européen de droite.

Homonymie de toponyme